Trichopus är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Trichopus ingår i familjen Dioscoreaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Jamsordningen
Trichopus